Saint-Georges-du-Bois ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Georges-du-Bois (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Georges-du-Bois (Sarthe), Département Sarthe
 Saint-Georges-du-Bois (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire